Вдовство́ — состояние женщины после смерти супруга.

В культуре 
 «Вдова» — американский фильм 1909 года, режиссёр Гилберт М. «Мустанг Билли» Андерсон.
 «Вдова» — российский фильм 1918 года, режиссёр Фёдор Комиссаржевский.
 «Вдова» — ирландский фильм 2006 года, режиссёр Эйдин Мак-Карти.
 «Вдова» — испанский фильм 2010 года, режиссёр Дэвид Мартин-Поррас.
 «Вдова» (или «В объятьях лжи») — фильм производства США и Ирландии 2018 года, режиссёр Нил Джордан.
 «Вдова» — российский фильм ужасов режиссёра Ивана Минина.

См. также 
 
 Вдова Клико
 Вдовий сын